Remy Hadley, Trzynastka – fikcyjna postać dramatu medycznego stacji FOX Dr House. Odtwarza ją Olivia Wilde.

Historia 
Trzynastka urodziła się na początku lat osiemdziesiątych w okolicach Nowego Jorku, jako córka Johna i Anny Hadley. Kiedy była małą dziewczynką, jej matka zaczęła wykazywać pierwsze objawy choroby Huntingtona. Jej ojciec nie chciał, aby mała Remy patrzyła jak umiera jej matka, więc nie pozwolił, aby jeździła z nim do domu opieki odwiedzać Annę. Matka Trzynastki zmarła, zanim ta zaczęła się pojawiać w serialu. W okresie dojrzewania Trzynastka odkryła, że jest biseksualna.

Prawdopodobnie Hadley pochodzi z bogatej rodziny, gdyż studiowała ona w Sarah Lawrence College w Nowym Jorku, który jest znany z tego, że ma jedne z najwyższych czesnych w USA.

Charakterystyka 
Hadley była jedną z uczestniczek konkursu zorganizowanego przez House'a w czwartym sezonie, w szpitalu Princeton-Plainsboro w New Jersey. Ponieważ nosiła w nim numer 13, inni zaczęli ją tak nazywać (na jej wyraźną prośbę). Jej specjalność to interna.

W ostatnim odcinku 4 serii, pod wpływem House'a potwierdza swoje podejrzenia, że cierpi na pląsawicę Huntingtona. Początkowo pod wpływem załamania wpada w nałóg krótkich romansów z kobietami, aby ostatecznie związać się z Foremanem, również lekarzem z zespołu House'a. Zrywają ze sobą w 6. serii, po tym, jak Foreman decyduje się ją zwolnić, pod nieobecność House'a, by podtrzymać ich związek. W pierwszym odcinku 7. serii bierze wolne i znika, nikt nie wie gdzie, i z jakiego powodu. Jednak w tej samej serii powraca. Okazuje się, że Trzynastka przez pół roku siedziała w więzieniu. Trafiła tam, ponieważ dokonała eutanazji swojego brata, również chorego na pląsawicę Huntingtona.

Hadley jest osobą zrównoważoną, bystrą, entuzjastyczną i nie boi się mówić otwarcie na forum zespołu diagnostycznego, kiedy uważa, że ma rację. Prawdopodobnie jej przeszłość jest nieco mroczniejsza od innych członków zespołu – lubi przygodny seks oraz wykazuje znajomość rodzajów narkotyków (podczas kupowania towaru na ulicy na potrzeby diagnostyczne).

Bibliografia 
 

Postacie z serialu Dr House
Fikcyjne postacie LGBT
Fikcyjni lekarze